Кушта́у () — топоним башкирского происхождения в Ишимбайском районе
 Куштау — шихан
 Куштау (горнолыжный комплекс)